Ferrantini – cognome italiano
 Gabriello Ferrantini – pittore italiano